Избори за посланике у Скупштину Социјалистичке Републике Црне Горе 1990. су били први вишестраначки избори након слома комунистичког режима у СФР Југославији и СР Црној Гори.

Избори су исходили победу Савеза комуниста Црне Горе, који ће променити име 1991. у Демократску партију социјалиста и остати на власти de facto од 1945. до данас.

Резултати

Литература

Спољашње везе 
 Broj osvojenih mandata na parlamentarnim izborima, koji su održani 9.12.1990. godine

Избори у Црној Гори
Избори 1990.
Избори у Југославији
Социјалистичка Република Црна Гора